Мигельтурра () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Занимает площадь 117,4 км². Население — 14312 человек (на 2010 год). Расстояние — 198 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де ла Эстрелья.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Miguelturra

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля